Шапочка — українське прізвище.
 Шапочка Лариса Олександрівна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Шапочка Юрій Павлович — радянський та український веслувальник, срібний призер Олімпійських ігор 1980 року.